Jääskeläinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1979), chanteur finlandais
 (né en 1981), joueur finlandais de hockey sur glace
Jussi Jääskeläinen (né en 1975), joueur finlandais de football
 (né en 1969), patineur artistique finlandais
Pasi Ilmari Jääskeläinen (né en 1966), écrivain et professeur finlandais
 (né en 1947), homme politique finlandais
Sulo Jääskeläinen (1890-1942), sauteur à ski finlandais
 (né en 1956), curleur paralympique finlandais

Homonymie de patronyme